Виленья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Буреба. Занимает площадь 6,37 км². Население — 34 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 8 км.
Покровителями города считаются святой Сальвадор и святая дева де лос Долорес.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса